

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Wayne – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Wayne – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Wayne – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Wayne – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Wayne
 Wayne – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Passaic
 Wayne – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Wayne – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Wayne – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie McClain
 Wayne – obszar niemunicypalny w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Wayne – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wayne
 Wayne – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
 Wayne – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington

Gminy 
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fulton
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hamilton
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Huntington
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jay
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marion
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Noble
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Owen
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Randolph
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Starke
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jones
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monroe
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Doniphan
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Edwards
 Wayne (ang. Wayne Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cass
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bollinger
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Buchanan
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Passaic
 Wayne (ang. Wayne Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Auglaize
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Champaign
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clinton
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fayette
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Noble
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clinton
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lawrence
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mifflin
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hanson
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake
 Wayne (ang. Wayne Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Wayne (ang. Wayne Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
 Wayne (ang. Wayne Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington

Hrabstwa 
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) – w stanie Utah
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) – w stanie Wirginia Zachodnia

Pozostałe 
 Wayne – amerykański zespół